Красково може бити:

 Красково (Римавска Собота), насељено место у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Красково (Русија), насеље у Московској области, Руска Федерација
 Красково, више насеља у Русији у Пољској